EBG steht für:
 Einzelbauartgenehmigung, siehe Bauartgenehmigung
 Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft (siehe u. a. EBC Eisenbahnbetriebs- und Consulting)
 Eisenbahner-Baugenossenschaft
 Eisenbahngesetz (Schweiz)
 Elektronische Bauelemente Gesellschaft mbH – EBG Resistors, Teil der Miba AG
 ʻEneʻio Botanical Garden, Tonga
 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel
 Ernst-Barlach-Gymnasium Unna
 Erzbischöfliches Gymnasium Beuel (seit 1979 Kardinal-Frings-Gymnasium)
 Evangelische Baptisten-Gemeinde

ebg steht für:
 Ebughu (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache und bedrohte Sprache Nigerias

EBG